Carmel Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Carmel Hill (Connecticut)	
 Carmel Hill (Massachusetts)	

Siehe auch:
 Camel Hill